Кубок Футбольної ліги 1997–1998 — 38-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге у своїй історії здобув Челсі.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/27 серпня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 серпня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/27 серпня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/26 серпня 1997

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/24 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/29 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/30 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня/1 жовтня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/23 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/30 вересня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня/1 жовтня 1997

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 жовтня 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 1997

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 1997

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 січня 1998

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня/18 лютого 1998

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня/18 лютого 1998

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1997–1998
1997 у футболі
1998 у футболі
1997 в англійському спорті
1998 в англійському спорті